Fiasko (powieść Stanisława Lema)
 Fiasko (powieść Imre Kertésza)